Β ou β —  nome da segunda letra do alfabeto grego
Beterraba (género Beta) —  plantas da família Chenopodiaceae
Betta splendens —  espécie de peixe de aquário proveniente da Tailândia
Índice beta —  conceito de matemática financeira
Betamax —  nome de um tipo de cassete de vídeo
Versão beta —  no desenvolvimento de software,  uma "versão beta" de um produto é aquela que ainda está sujeita a desenvolvimento mas que é lançada com o motivo de testes
 Beta (gênero) —  gênero de Amaranthaceae
 

Desambiguação